Magyar Nemzeti Függetlenségi Párt – Gömbös Gyula pártja, melyet a korban Fajvédő Párt néven emlegettek, 1924–1928 között működött
 Magyar Fajvédő Párt, Héjjas Iván vezette párt 1939–1945 között
 Fajvédő Szocialista Párt, Endre László alapította párt, mely alig fél évnyi működés után beolvadt a Magyar Nemzeti Szocialista Pártba